NGC 4678-1
NGC 4678-2